Iivari est un patronyme et prénom finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1992), joueur finlandais du hockey sur glace
Ulpu Iivari (né en 1948), femme politique et journalise finlandaise

Prénom
Iivari Kyykoski (1881-1959), gymnaste olympique finlandais
 (1927-2010), boxeur olympique finlandais
Ivari Padar (né en 1965), homme politique estonien
 (1880-1947), gymnaste olympique finlandais
 (1893-1957), coureur longue-distance finlandais
 (1899-1985), athlète finlandais en décathlon
Otto-Iivari Meurman (1890-1994), architecte finlandais

Toponyme

Parc d'Otto-Iivari Meurman, parc helsinkien du quartier Käpylä

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de prénom